Der Family Circle Cup 1977 war ein Tennisturnier der Damen in Hilton Head Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 29. März bis 3. April 1977 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in Hilton Head Island